Sigler ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie-Lynn Sigler, geschiedene DiScala (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Kim Sigler (1894–1953), US-amerikanischer Politiker und von 1947 bis 1949 Gouverneur von Michigan
 Manhart Sigler, deutscher Handballspieler
 Sebastian Sigler (* 1964), deutscher Historiker und Journalist

Siehe auch:
 Siegler